Albino kan syfta på:

 Albino – en individ med albinism
 Albino, Lombardiet – en kommun i provinsen Bergamo i Lombardiet, Italien